Langiás kan syfta på följande platser:

Island 

 Langiás (ås i Island, lat 66,05, long -15,96), Norðurland eystra, 
 Langiás (ås i Island, lat 65,47, long -17,12), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar